Pamiątka – termin wieloznaczny, potocznie oznaczający drobny przedmiot przypominający jakąś osobę, jakieś miejsce lub zdarzenie. W dawnej polszczyźnie oznaczało wspomnienie, pamięć o kimś lub o czymś

Miejscowości w Polsce 
 Pamiątka – część wsi Kopana w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Pamiątka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Miejscowości na Białorusi 

 Pamiątka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

Chrześcijaństwo 
 Anamneza-Pamiątka – termin w liturgii chrześcijańskiej.
 Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa w ruchu Badaczy Pisma Świętego (m.in. Świadków Jehowy).
 Pamiątka Wyznania Augsburskiego w tradycji luterańskiej.
 Pamiątka – dzieło Blaise'a Pascala

Programowanie 
 Pamiątka – wzorzec projektowy

Przypisy